Wieberdink ist der Name von

 Antje Wieberdink-Koopmans (* 1916), niederländische Eisschnellläuferin
 Jacob Wieberdink (1918–2009), niederländischer Hochschullehrer, Gerechter unter den Völkern	
 Marnix Wieberdink (* 1971), niederländischer Eisschnellläufer
 Tjeerdo Wieberdink (* 1887), niederländischer Fotograf

 Anna Gisela Söhnlein (verh. Wieberdink-Söhnlein) (1921–2021), niederländische Widerstandskämpferin gegen die deutsche Besatzung